So Solid Crew () — большая британская музыкальная группа из Баттерси, специализирующаяся на гэридже, грайме и хип-хопе. Коллектив имел большой успех в начале 2000-х годов, их самый успешный хит — 21 Seconds (2001) — достиг первого места в чарте UK Singles Chart. В группу входило более 30 человек, наиболее известными среди которых были ,  и Harvey.

Участники 
So Solid Crew — это большая группа, расширившаяся с 19 до более 30 участников.
 
 AC Burrell
 Akira
 
 
 Dan Da Man
 DJ Mex
 DJ PDS
 DJ Swiss (Пьер Нил)
 Face (Джейсон Мур)
 G-Man (Дж. Филлипс)
 JD (Карл Дэниел)
 Kaish (Шейн Нил)
 Kowdeen
 Lisa Maffia
 Harvey
 MC Mac (Дж. Уильямс)
 Megaman (Дуэйн Винсент)
 Money
 Mr. Shabz
  (Алекс Риверс и Марк Осейтуту)
 PDs
 Radical
 
 Skat D (Даррен Уэйр)
 Stampede
 Statix
 Squami
 Synth
 Thug Angel
 Tiger S
 Timeless
 The Twins
 Trigga
 TW7

История

Зарождение 

С конца 1990-х годов и до 2001 года So Solid Crew вели собственное шоу «So Solid Sundays» на пиратском радио «Delight FM».

Карьера 

Первым альбомом группы стал They Don’t Know.

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Компиляции и микстейпы

Примечания 

Музыкальные коллективы из Лондона
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1998 году